Рафаэль Надаль в четвёртый раз подряд защитил свой титул на парижских кортах.

Общая информация 
Новак Джокович уступил оба своих финальных матча на французском чемпионате. Столь же неудачно складывались для него титульные игры лишь на US Open, где он выиграл свой первый титул в третьем финале. На Australian Open и Уимблдоне он побеждал уже в своём дебютном финале. Из семи поражений в финалах турниров Большого шлема четыре пришлись на матчи серба против Рафаэля Надаля (при трёх победах).

Эрнест Гулбис впервые за шесть лет смог пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Посев 

 ' Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Финал)
  Станислас Вавринка (Первый раунд)
  Роджер Федерер (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори (Первый раунд)
  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
  Григор Димитров (Первый раунд)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Фабио Фоньини (Третий раунд)
  Михаил Южный (Второй раунд)
  Томми Хаас (Первый раунд, отказ)''

<ol start=17>
  Томми Робредо ''(Третий раунд)
  Эрнест Гулбис ''(Полуфинал)
  Кевин Андерсон ''(Четвёртый раунд)
  Александр Долгополов ''(Второй раунд)
  Николас Альмагро (Первый раунд, отказ)
  Ежи Янович ''(Третий раунд)
  Гаэль Монфис ''(Четвертьфинал)
  Фернандо Вердаско ''(Четвёртый раунд)
  Марин Чилич ''(Третий раунд)
  Фелисиано Лопес ''(Второй раунд)
  Роберто Баутиста-Агут ''(Третий раунд)
  Филипп Кольшрайбер ''(Третий раунд)
  Жиль Симон ''(Третий раунд)
  Вашек Поспишил ''(Первый раунд)
  Дмитрий Турсунов ''(Третий раунд)
  Андреас Сеппи (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ник Кирьос (Первый раунд)  Робби Джинепри (Первый раунд)  Микаэль Льодра (Первый раунд)  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)  Аксель Мишон (Второй раунд)  Альбано Оливетти (Первый раунд)  Люка Пуй (Первый раунд)  Пьер-Юг Эрбер (Первый раунд)  Пабло Куэвас (PR, Второй раунд)  Юрген Цопп (PR, Второй раунд) Победители квалификационного отбора 

  Андреа Арнабольди (Первый раунд)
  Факундо Багнис (Второй раунд)
  Андреас Бек (Первый раунд)
  Симоне Болелли (Второй раунд)
  Джеймс Дакворт (Первый раунд)
  Дамир Джумхур (Первый раунд)
  Лоран Локоли (Первый раунд)
  Паоло Лоренци (Первый раунд)
  Милослав Мечирж (Первый раунд)
  Анте Павич (Первый раунд)
  Питер Полански (Первый раунд)
  Потито Стараче (Первый раунд)
  Джеймс Уорд (Первый раунд)
  Андреас Хайдер-Маурер (Второй раунд)
  Диего Шварцман (Второй раунд)
  Гаштан Элиаш (Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Флориан Майер
  Хуан Мартин дель Потро
  Янко Типсаревич

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Николас Альмагро (Первый раунд)
  Иван Додиг (Первый раунд)
  Альберт Монтаньес (Первый раунд)
  Томми Хаас (Первый раунд)
  Иво Карлович (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые